Американский рэпер Ski Mask the Slump God выпустил один студийный альбом, четыре микстейпа, пять совместных микстейпов, три мини-альбома и 17 синглов (семь в качестве приглашённого исполнителя). Дебютный студийный альбом Ski Mask, Stokeley, был выпущен 30 ноября 2018 года на лейбле Republic Records и достиг пика в чарте US Billboard 200 под номером шесть.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Совместные микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Другие песни с чартов

Примечания

Комментарии

Источники 

Ski Mask the Slump God
Ski Mask the Slump God